Governo Cossiga può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Francesco Cossiga:
Governo Cossiga I, in carica dal 4 agosto 1979  al 4 aprile 1980;
Governo Cossiga II, in carica dal 4  aprile al 18 ottobre 1980.